No More Sleep — другий студійний альбом німецького трансового дуету Cosmic Gate. Реліз відбувся 8 липня 2002 року у Німеччині на лейблі EMI Electrola.

Список треків 
Welcome – 2:48
The Truth (7") – 3:35
Milky Way – 6:10
No More Sleep – 5:11
Back To Earth (7") – 3:46
The Wave – 5:34
Raging (Storm) (feat. Jan Johnston) – 6:59
Human Beings (Album-Mix) – 5:57
Hardcore (7") – 3:47
Just A Tone – 5:33
Rok Da Houze! – 6:09
Exploration Of Space (New Club 10" Mix) (feat. Natascha Romboy) – 5:45

Посилання 
 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Cosmic Gate